Pīr Sadrudin () war ein ismailitischer Missionar (dāʿī) und Sufi-Meister im 14. bzw. frühen 15. Jahrhundert. Er stammte aus Persien und war in Indien (Sindh) unter den Chodschas aktiv. Als sein Hauptwerk gilt sein Ginan  Das Avatar. Sein Schrein befindet sich in der Nähe von Uceh.

Aga Khan Case 
Im Aga Khan Case diente er als Schlüsselfigur der Verbindung zwischen dem (damaligen) Aga Khan und den Chodschas.

In dem Urteil von Richter Joseph Arnold aus dem Jahr 1866 heißt es:  Arnold betont emphatisch: 
Das Werk Das Avatar spielte auch im 2. Aga Khan Case (1908) eine Rolle.

Khojki-Schrift 
Der populären ismailitischen Tradition zufolge gilt er als der Erfinder der Khojki-Schrift.

Literatur 
 Teena Purohit: The Aga Khan Case: religion and identity in colonial India. 2012 (Online-Auszug)
 100 ginānjī: ćopaḍī:ćogaḍīe:vārī  (Pīr Ṣadr ad-Dīn, Pīr Shams, Pīr Ḥasan Kabīr ad-Dīn, Pīr Imām Shāh, Pīr Imām Begum) (ocp.hul.harvard.edu)
 Ismaʿilism in Ginān literature (Ali Sultaan Ali Asani) - Encyclopædia Iranica

Weblinks 
 iis.ac.uk: Short biography
 simergphotos.com: The mausoleums of Ismaili Pir Sadardin and his son Pir Hasan Kabirdin
 ismaili.net: The Heritage Society Presents Pir Sadardin & Mission of Pir Sadruddin in India & Notes on the History of Satpanth
 mostmerciful.com
 khojapedia.com

Einzelnachweise und Fußnoten 

Ismailit
Person (Indien)
Islamischer Theologe (14. Jahrhundert)
Islamischer Theologe (15. Jahrhundert)
Sufi
Islamischer Missionar
Geboren im 14. oder 15. Jahrhundert
Gestorben im 14. oder 15. Jahrhundert
Mann